Caccia notturna – dipinto di Paolo Uccello del 1470 circa
Caccia notturna – romanzo di Patrick O'Brian del 1990
Caccia notturna – una specialità dell'aviazione militare